Le royaume de Nanyue (南越) en vietnamien Nam Việt, gouverné par la dynastie des Yue du Sudqui règne sur une partie du sud de la Chine et du nord de l'actuel Viêt Nam entre 203 av. J.-C. et 111 av. J.-C. ;
 Le district de Nanyue (南岳) est une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine.

Homonymie de toponyme